Bolton est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Bolton (Cumbria), localité du comté de Cumbria, en Angleterre ;
 Bolton (Grand Manchester), localité du comté de Grand Manchester, en Angleterre ;
 District métropolitain de Bolton, district métropolitain du Grand Manchester incluant la ville de Bolton ;
 Circonscriptions électorales de Bolton : 
 Bolton West ;
 Bolton South East ;
 Bolton North East ;
 Bolton (Northumberland), localité du comté de Northumberland, en Angleterre ;
 Bolton (Yorkshire de l'Est), localité du comté de Yorkshire de l'Est, en Angleterre ;
 Bolton (Yorkshire de l'Ouest), localité du comté de Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre ;
 Bolton-by-Bowland, localité du comté de Lancashire, en Angleterre ;
 Bolton-le-Sands, localité du comté de Lancashire, en Angleterre ;
 Bolton-on-Swale, localité du comté de Yorkshire du Nord, en Angleterre ;
 Bolton upon Dearne, localité du comté de Yorkshire du Sud, en Angleterre ;
 Aux États-Unis :
 Bolton, localité de Caroline du Nord ;
 Bolton, localité du Connecticut ;
 Bolton, localité de l'État du Massachusetts ;
 Bolton, localité de l'État du Mississippi ;
 Bolton, ville située dans l’État de New York ;
 Bolton, localité de l'État du Vermont ;
 Au Canada :
 Bolton-Est, Bolton-Ouest et Saint-Étienne-de-Bolton, municipalités québécoises de la région de l'Estrie (South Bolton et Bolton Center ont été annexées à Bolton-Est) ;
 Bolton, village du Grand Toronto.

Patronyme 

 Andy Bolton (1970-), dynamophile anglais ;
 Clint Bolton (1975-), footballeur australien ;
 Elmer Keiser Bolton (1886-1968), chimiste américain ;
 Florence Bolton (née en 1970), musicienne française ;
 Gambier Bolton (mort en 1929), auteur anglais et photographe spécialisé en histoire naturelle ;
 Geoffrey Bolton, historien australien ;
 Georgia Bolton, actrice australienne ;
 Guy Bolton (1884-1979), dramaturge britannique et américain ;
 James Bolton (1758-1799), mycologue britannique ;
 James Bolton (1994-), footballeur anglais ;
 
 Henry Carrington Bolton (1843-1903), chimiste, historien des sciences et bibliographe américain ;
 Herbert Eugene Bolton (1870-1953), historien américain ;
 
 Michael Bolton (1953-), chanteur américain ;
 Nancye Wynne Bolton (1916-2001), joueuse de tennis australienne ;
 Roxcy Bolton (1926-2017), féministe et activiste américaine des droits des femmes ;
 Ruthie Bolton (1967-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Sharon Bolton (1960-), femme de lettres britannique, auteure de roman policier.

Autres
 Bolton Group est une multinationale italienne
 Bay Bolton (1705–1736) est un cheval de course pur-sang d'origine britannique

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Toponymie britannique
Homonymie de localités aux États-Unis